Ива́н Андре́евич Гниломёдов (24 октября 1919 — 21 октября 1987) — советский танкист-ас, в Великой Отечественной войне — командир танка и командир взвода 65-й танковой бригады 11-го танкового корпуса. Герой Советского Союза (31.05.1945) Старший лейтенант (1945).

Биография

Детство и молодость 
Родился в 1919 году в городе Бузулуке ныне Оренбургской области в многодетной семье рабочего. В семье был самым младшим, шестым ребёнком. Русский. Член КПСС с 1945 года. Окончил неполную среднюю школу. Работал учеником, затем слесарем на механическом заводе имени Кирова.

Боевой путь 
В 1939 году призван Новоорским райвоенкоматом в Красную Армию. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года до Дня Победы. С 13.10.1941 по 15.02.1943 года воевал на Карельском фронте разведчиком.

Затем был отправлен на учёбу и окончил Пушкинское танковое училище в 1944 году (действовало в эвакуации в г. Рыбинск). После его окончания в марте — апреле 1944 года воевал на 1-м Украинском фронте, где участвовал в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции в составе 13-й армии под командованием генерала Н. П. Пухова).

С 18 июля 1944 года сражался на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Украину, Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер. Участвовал в освобождении городов Ковель, Любомль, Радзынь-Подляский, Пулавы (Пулавский плацдарм), Лукув, Седльце, Зволень, Радом, Лодзь, Томашув-Мазовецкий, Познань, Жеркув, Сьрем, Гродзиск, Чемпинь, Вольштын, Бабимост, Мюнхеберг и Фридрихсфельде. Был ранен. Участник операции по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина (февраль—март 1945), штурма Имперской канцелярии и рейхстага. День Победы 1945 года встретил в центре Берлина.

Белорусский фронт 
С 18.7.44. Командир танкового взвода 65-й Волновахской  Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова танковой бригады 11-го Радомско-Берлинского  Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова танкового корпуса.
Ковельская наступательная операция (с июня 1944 г. в составе 47-ой армии Гусева) , Люблин-Брестская,  Висло-Одерская (в составе 69-ой армии), Варшавско-Познанская и Берлинская операции в составе 1-ой гвардейской и 5-ой ударной армий.

За бой по расширению плацдарма на западном берегу реки Западный Буг в районе Гнишув (), Гуща () гимна Руда-Хута 20.06.44 Иван Андреевич был награжден Орденом Отечественной Войны II степени.

За участие в  города Седлеца (Польша) с 28 по 31 июля 1944 года Иван Андреевич был награжден орденом Красной Звезды.

За бои по прорыву вражеской обороны восточнее города Радом (Польша) в районе Дружанки, Кучки ныне Радомский повят, Мазовецкое воеводство, гимна Гузд с 14.01.45 по 17.01.45 Иван Андреевич был награжден орденом Красного Знамени.

Подвиг 
С 16.04. по 19.04.45 г. старший лейтенант  Гниломёдов лично уничтожил 8 танков (три «Пантеры», один «Тигр» и четыре PzKpfw IV), 3 самоходных орудия, 3 противотанковых орудия, 125 солдат и офицеров противника.
16 апреля 1945 года на подступах к узловой станции Вербиг ()   (), севернее города Зеелов, старшему лейтенанту И. А. Гниломёдову была поставлена задача отрезать и уничтожить колонну немецких войск. Танковый взвод Гниломёдова устремился наперерез противнику. От огневого налёта автомашины в колонне вспыхнули, а сидевший на них личный состав попал под губительный огонь советских танкистов. Гниломёдов вывел свой взвод во фланг обороняющемуся противнику и огнём из пушек и пулемётов уничтожил три танка Т-5, один танк Т-6 и 35 «фаустников». 18 апреля 1945 года, отражая контратаку танков противника в населённом пункте Вульков ()  10 км северо-западнее города Зеелов, он уничтожил ещё 4 танка Т-4. В стремительной атаке на господствующую высоту 58,7, севернее озера Хаусзее (), уничтожил три противотанковых орудия и до 30 солдат противника. В этом бою от прямых попаданий его боевая машина загорелась, а самого лейтенанта ранило. Тем не менее, Гниломёдов погасил пламя и вывел свою машину в укрытие. Рискуя жизнью, он пришёл на выручку экипажа младшего лейтенанта  и, ликвидировав пожар на танке, вывел его в укрытие, а затем доставил на СПАМ (Сборный Пункт Аварийных Машин).

За эти подвиги командование представило Гниломёдова к высшей награде. В его наградном листке говорится:

С 16.04. по 19.04.45 г. тов. Гниломедов лично уничтожил 8 танков, 3 самоходных орудия, 3 противотанковых орудия, 125 солдат и офицеров противника. Своими решительными действиями, личным героизмом, инициативой и готовностью к самопожертвованию способствовал крупному успеху батальона и бригады. Достоин высшей правительственной награды — присвоения звания Героя Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

11 побед — это только с 16.04.45 по 19.04.45. В наградном листке на Орден Красного Знамени  говорится ещё о двух самоходных орудиях подбитых 15.01.45 в районе Дружанки, Кучки ныне Радомский повят, Мазовецкое воеводство, гимна Гузд, а в наградном листке на Орден Красной Звезды ещё об одном подбитом САУ 30.07.44 при штурме города Седлец. Итого достоверно в трёх наградных листках документально подтверждены 14 побед.

Вот как описывает подвиг Героя командир 11-го танкового корпуса Ющук И. И. в своей книге «Одиннадцатый танковый корпус в боях за Родину» 

В районе северо-западнее Вербига бригада была контратакована 42 танками и штурмовыми орудиями при поддержке пехоты противника с запада и юго-запада. Танкисты 65-й танковой бригады при поддержке тяжёлых танков 50-го гвардейского тяжёлого танкового полка успешно отразили атаку гитлеровцев. В этом бою отличились экипажи тяжёлой танковой роты гвардии капитана В. А. Романова  50-го гвардейского тяжёлого танкового полка. Они подбили три танка противника и уничтожили много живой силы. Особенно хорошо показали себя при отражении контратаки танковая рота танковой бригады под командованием старшего лейтенанта Ф. С. Костюка и танковый взвод этой же роты под командованием лейтенанта И. А. Гниломёдова. Ими было уничтожено 17 танков и самоходных орудий гитлеровцев. За мужество и геройство проявленные при отражении контратак танков противника старший лейтенант Костюк и командир взвода лейтенант Гниломёдов получили звание Героя Советского Союза.

В послевоенное время 
С 1946 года старший лейтенант И. А. Гниломёдов в запасе. В 1953 году окончил Бузулукский лесной техникум. Работал инженером в мехлесхозе Бузулукского бора.

После войны некоторое время жил в Ташкенте, затем работал в Бузулуке, вёл военно-патриотическую работу.

Умер 21 октября 1987 года.

Выписка из наградного листа 

Гниломёдов Иван Андреевич, лейтенант, командир взвода танков 1-го танк. б-на, 65-й танковой бригады, 1919 г.р. Отечественная война — Карельский фронт с 13.10.41—15.2.43, 1 Белорусский фронт 18.7.44. Легко ранен и контужен..

Участвуя в боях по расширению плацдарма на зап. берегу р. Одер западнее Кюстрина, т. Гниломёдов показал смелость, стойкость, геройство и инициативу. 16.4.45 в бою за ст. Вербиг () путь нашим танкам преградило минное поле и проходы под ж-д мостом забаррикадированы. Не ожидая прихода сапёр, тов. Гниломёдов под огнём противника снял 15 мин и ими же подорвал баррикады. В результате чего взвод стремительно преодолел препятствия и вышел во фланг обороняющемуся противнику, где огнём из пушек и пулемётов уничтожил 3 танка Т-5, 1 танк Т-6 и 35 «фаустников».…

18.4.45 г., отражая контратаку танков противника в дер. Вулькун (), уничтожил 4 танка Т-4. В атаке на господствующую высоту 58,7 севернее озера Хаусзее () прорвался на эту высоту, где уничтожил три 88 мм ПТО и 30 солдат. Танк получил три прямых попадания, загорелся. Тов. Гниломёдов будучи ранен, погасил свой танк и вывел в укрытие…

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (31 мая 1945, Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» № 6464);
 орден Красного Знамени (22.02.1945);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени (4.08.1944);
 орден Красной Звезды (16.08.1944);
 ряд медалей, в том числе:
 «За взятие Берлина»;
 «За освобождение Варшавы».

Семья 
Отец Андрей Васильевич, мать Анастасия Андреевна, сестра Надежда Андреевна, брат Александр Андреевич, сестра Вера Андреевна, брат Константин Андреевич, брат Пётр Андреевич, приёмная дочь Людмила Ивановна.

Память 
Именем И. А. Гниломёдова названа улица в городе Бузулук.

См. также 
 Список танкистов-асов Второй мировой войны.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Край родной Бузулукский (Рекомендательный указатель литературы). — Оренбург, 1989.
 Время и люди: Энциклопедический сборник материалов о Бузулукском уезде, городе Бузулуке, Бузулукском районе. — Оренбург: Южный Урал, 2006. — С. 278–279.
 
 Голубенький С. Достоин звания Героя. / С. Голубенький // Южный Урал. — 1969. — 14 сент.
 Гниломедов Иван Андреевич // Бузулукскому району — 80 лет. 1928—2008. — Оренбург, 2008. — С. 135—136.
 Платонов В. Впереди наступающих / В. Платонов // Оренбуржцы в боях за Родину. — Челябинск, 1978. — С. 64-70
 Золотые звезды оренбуржцев // Блокнот агитатора. — 1985. — № 23. — С 15-16. 16.
 Мохунов Г. А. Герои Оренбуржья. — Оренбург, 2016.
 Гниломедов Иван Андреевич // Джураев Т. Д. Верные сыны Родины. — Ташкент, 1964. — С. 80-81.
 Ющук И. И. «Одиннадцатый танковый корпус в боях за Родину».  — Москва: Воениздат, 1962.

Документы 
 Наградной лист И. А. Гниломёдова с представлением к званию Героя Советского Союза. ОБД «Подвиг Народа», номер записи в базе данных: 150007249.

Ссылки 
 Гниломёдов Иван Андреевич на сайте «Краевед Оренбуржья».

Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС